|-
| 38801 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38802 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38803 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38804 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38805 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38806 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38807 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38808 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38809 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38810 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38811 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38812 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38813 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38814 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38815 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38816 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38817 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38818 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38819 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38820 - ||  || 7 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38821 Linchinghsia ||  || 9 septembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 38822 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38823 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38824 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38825 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38826 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38827 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38828 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38829 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38830 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38831 - ||  || 7 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38832 - ||  || 7 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38833 - || 2000 SC || 17 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38834 - ||  || 18 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38835 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38836 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38837 - ||  || 26 septembrie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38838 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38839 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38840 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38841 - ||  || 26 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 38842 - ||  || 26 septembrie 2000 || Nachi-Katsuura || Nachi-Katsuura
|-
| 38843 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38844 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38845 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38846 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38847 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38848 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38849 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38850 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38851 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38852 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38853 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38854 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38855 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38856 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38857 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38858 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38859 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38860 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38861 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38862 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38863 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38864 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38865 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38866 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38867 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38868 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38869 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38870 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38871 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38872 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38873 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38874 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38875 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38876 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38877 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38878 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38879 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38880 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38881 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38882 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38883 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38884 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38885 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38886 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38887 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38888 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38889 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38890 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38891 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38892 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38893 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38894 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38895 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38896 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38897 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38898 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38899 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38900 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-